Хессо, маркграф Бадена () — сын маркграфа Рудольфа I и его жены Кунигунды Эберштайнской. После смерти отца в 1288 году правил маркграфством Баден совместно со своими братьями Германом VII, Рудольфом II и Рудольфом III.

Хессо был женат трижды:
 Клара фон Клинген (ум. ренее 10 июня 1291), дочь графа Вальтера III фон Клингена. Сын:
 Герман VIII (ум. 1338), маркграф Баден-Бадена
 Ирменгарда Вюртембергская (1261/64 — ренее 1295), дочь графа Ульриха I Вюртембергского
 Аделаида Ринеккская (ум. 1299), дочь графа Герхарда IV фон Ринекка. Сын:
 Рудольф Хессо (ум. 13 августа 1335), маркграф Баден-Бадена

См. также 
 Список правителей Бадена

Маркграфы Бадена